

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Chrząszczew – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Chrząszczew – część wsi Wilczynek w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska